We Have the Facts and We're Voting Yes (2000) es el segundo álbum del grupo Death Cab for Cutie.

Canciones 

 Title Track 
 The Employment Pages 
 For What Reason 
 Lowell, MA 
 405 
 Little Fury Bugs 
 Company Calls 
 Company Calls Epilogue 
 No Joy In Mudville 
 Scientist Studies

Álbumes de 2000
Álbumes de Death Cab for Cutie
Álbumes en inglés
Álbumes de indie rock